Caves (bier), een Belgisch geuze-achtig bier
 Caves (Aude), een gemeente in het Franse departement Aude